Mužská dvouhra Tel Aviv Watergen Open 2022 probíhala na přelomu září a října 2022. Do singlové soutěže telavivského tenisového turnaje, hraného na tvrdém povrchu komplexu Expo Tel Aviv, nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o první ročník turnaje ATP Tour v Tel Avivu od roku 1996. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou dvojku Marina Čiliće po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Výrazně aktivní bilanci vzájemných utkání vylepšil na 19–2. V probíhající sezóně si tak po triumfech na antukovém Rome Masters a travnatém Wimbledonu připsal třetí turnajové vítězství, i z tvrdého povrchu, které představovalo osmdesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. V odehráné části roku 2022 získali alespoň tři trofeje  Alcaraz (5), Nadal (4), Ruud (3) a Rubljov (3).

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Tel Aviv Open
ATP Tour 2022